

Musica 
 Breathless – gruppo musicale rock statunitense
 Breathless – gruppo musicale britannico
 Breathless – singolo di Jerry Lee Lewis del 1958
 Breathless – album dei Breathless (USA) del 1979
 Breathless – singolo dei Breathless (UK) del 1984
 Breathless – album di Kenny G del 1992
 Breathless – album dei Camel del 1978
 Breathless – singolo dei Camel del 1978
 Breathless – singolo dei The Corrs del 2000, dall'album In Blue
 Breathless – singolo di Tess Mattisson del 2005
 Breathless – singolo di Corinne Bailey Rae del 2007, dall'album Corinne Bailey Rae
 Breathless – album di Shayne Ward del 2007
 Breathless – singolo di Shayne Ward del 2007, dall'album omonimo
 Breathless – album di Terence Blanchard del 2015

Televisione 
 Breathless – episodio della terza stagione di A cuore aperto
 Senza respiro (Breathless) – episodio della prima stagione di CSI: Miami

Altro 
 All'ultimo respiro (Breathless) – film del 1983 diretto da Jim McBride
 Breathless – romanzo di Dean Koontz
 Breathless – videogioco del 1996